Voici la liste des planètes mineures numérotées de 111001 à 112000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 111001 à 112000

111001-111100

111101-111200

111201-111300

111301-111400

111401-111500

111501-111600

111601-111700

111701-111800

111801-111900

111901-112000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000